Klitschko steht für:
 Klitschko (Film), deutscher Dokumentarfilm (2011)
 (212723) Klitschko, Asteroid des Hauptgürtels

Klitschko bzw. Klytschko ist der Familienname folgender Personen:
 Vitali Klitschko (* 1971), ukrainischer Boxer und Politiker
 Wladimir Klitschko (* 1976), ukrainischer Boxer
 Wladimir Rodionowitsch Klitschko (1947–2011), sowjetischer und ukrainischer Militär, siehe Wolodymyr Klytschko (Offizier)